Adriana Vasini (1987) – modella venezuelana
 Clarice Vasini (1732-1823) – pittrice e scultrice italiana 
 Lucia Vasini (1955) – attrice italiana
 Giancarlo Vasini (1940) – ex calciatore italiano
 Lucia Vasini (1955) – attrice teatrale e cinematografica italiana